Финал Кубка Шотландии по футболу 2000 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1999/00, в котором встречались клубы «Абердин» и «Рейнджерс». Матч состоялся 27 мая 2000 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Победу в этой встрече праздновали футболисты «джерс», разгромившие своих оппонентов со счётом 4:0. Поединок был объявлен прощальной игрой в большом футболе для многоопытного голкипера «красных» Джима Лейтона. Проводы не удались — уже на третьей минуте вратарь получил повреждение и не смог продолжить встречу. Запасного голкипера в заявке клуба на поединок не числилось — вышедший на замену вместо Лейтона форвард Робби Уинтерс был вынужден до конца матча защищать ворота своей команды.

Путь к финалу

«Абердин»

«Рейнджерс»

Отчёт о матче 

Регламент матча
 90 минут основного времени.
 30 минут дополнительного времени в случае необходимости.
 Послематчевые пенальти в случае необходимости.
 Пять игроков в запасе.
 Максимум три замены.
Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на CBC Sports

2000
Матчи ФК «Абердин»
Матчи ФК «Рейнджерс»
Футбол в Европе в 2000 году
События 27 мая
Май 2000 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 2000 году